Филети́зм, или филетисм ( — «расизм, трайбализм»), или этнофилетизм (от  — «народ» +  — «род, колено», племя"), — тенденция в поместных Православных церквях приносить общецерковные интересы в жертву национально-политическим, племенным. Осуждён как ересь на Поместном Константинопольском соборе 1872 года. Это понятие появилось в православной грекоязычной среде применительно к движению за церковную независимость Болгарии на основе её национальной обособленности.

Определение собора 1872 года
В сентябре 1872 года Собор в Константинополе под председательством патриарха Константинопольского Анфима VI, где термин впервые был использован как официальное обозначение ереси, осудил его в связи с болгарской схизмой (односторонним провозглашением болгарским духовенством автокефалии своей национальной Церкви, тогда всё ещё находившейся в пределах Османской империи).

Постановление Константинопольского собора гласит:

Мы отвергаем и осуждаем племенное деление, то есть племенные различия, народные распри и разногласия в Христовой Церкви, как противные евангельскому учению и священным законам блаженных отцов наших, на коих утверждена Святая Церковь и которые, украшая человеческое общество, ведут к Божественному благочестию. Приемлющих такое деление по племенам и дерзающих основывать на нём небывалые доселе племенные сборища, мы провозглашаем, согласно священным канонам, чуждыми Единой Кафолической и Апостольской Церкви и настоящими схизматиками.

Использование понятия в официальных церковных документах в XXI веке 

В мае 2022 года во исполнение постановления Архиерейского собора Православной церкви Украины (ПЦУ) предстоятель ПЦУ обратился к Вселенскому патриарху и Предстоятелям поместных церквей, среди прочего, «по поводу привлечения российского Патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишения его Патриаршего престола за распространение еретического этнофилетического учения на основе идеологии „русского мира“»

Примечания

Литература 
 Евгений Павленко. «Ересь филетизма: история и современность»

См. также  
 Этническая религия

Ссылки 
 Этнофилетизм в проекте «Древо»
 «Обращение патриарха Сербского Павла к архиереям, священству и верующему народу в республике Македонии»
 «Святейший Патриарх Алексий: „Нужно оставаться верными Преданию Церкви и стремиться лучше понять друг друга“», 17.I.2006
 Вадим Венедиктов. 
 Вадим Венедиктов. Русский мир или глобальный этнофилетизм

Православное богословие
Ереси